oroszok;
orosz nyelv;
Oroszország.